The Dixie Cups — американська герл-група 1960-х років з Нового Орлеану, найбільш відома своїми піснями «Chapel of Love» та «Iko Iko».

У 2007 році група була включена до Зали слави вокальних гуртів .

Пісня «Chapel of Love» у виконанні групи The Dixie Cups входить до складеного Залою слави рок-н-ролу списку 500 Songs That Shaped Rock and Roll .

Учасники 

 Барбара Енн Гокінс ( 23 жовтня 1943)
 Джоан Мері Джонсон (15 січня 1944 — 2 жовтня 2016)
 Роза Лі Гокінс (24 вересня 1944— 11 січня 2022)

Дискографія

Сингли 

 «Chapel of Love» b/w «Ain't That Nice» (1964) Red Bird Records / U.S. Chart (Billboard) No. 1 UK #22 Canada RPM No. 1
 «People Say» b/w «Girls Can Tell» (1964) Red Bird Records/ U.S. Chart (Billboard) No. 12 R&B No. 7 Canada RPM No. 7
 «You Should Have Seen The Way He Looked at Me» b/w «No True Love» (1964) Red Bird Records/ U.S. Chart (Billboard) No. 39 Canada RPM No. 20
 «Little Bell» b/w «Another Boy Like Mine» (1964) Red Bird Records/ U.S. Chart (Billboard) No. 51 R&B No. 21
 «Iko Iko» b/w «I'm Gonna Get You Yet» (1965) Red Bird Records/ U.S. Chart (Billboard) No. 20 R&B No. 20 UK # 23 Canada RPM No. 26
 «Iko Iko» b/w «Gee Baby Gee» (1965) Red Bird Records/ U.S. Chart (Billboard) No. 20
 «Gee The Moon Is Shining Bright» b/w «I'm Gonna Get You Yet» (1965) Red Bird Records/ U.S. Billboard No. 102
 «Two-Way-Poc-A-Way» b/w «That's Where It's At» (1965) ABC-Paramount Records /Written by Harold Fedison
 «What Goes Up Must Come Down» b/w «I'm Not The Kind Of Girl (To Marry)» (1965) ABC-Paramount Records
 «A-B-C Song» b/w «That's What The Kids Said» (1965) ABC-Paramount Records
 «Love Ain't So Bad (After All)» b/w «Daddy Said No» (1966) ABC Records

Альбоми 
 Chapel of Love (1964) Red Bird Records/ Billboard 200 No. 112
 Iko Iko (1965) Red Bird Records
 Riding High (1965) ABC-Paramount Records
 Doing It Our Way (2011) Iri Records

Збірники 
 Teen Anguish Volume One (1979) Charly Records
 The Best of the Dixie Cups (1985) Back-Trac Records
 The Dixie Cups Meet The Shangri-Las (1986) Charly Records
 The Very Best of the Dixie Cups: Chapel Of Love (1998) Collectables Records
 The Complete Red Bird Recordings (2002) Varèse Sarabande Records

Примітки

Посилання 

 
 The Dixie-Cups  на сайті AllMusic
 The Dixie Cups на сайті Зали слави вокальних груп
 Історія The Dixie Cups  на сайті History of Rock

Музичні гурти Нового Орлеана
Американські жіночі гурти
Сімейні музичні колективи